Pavlica je lahko:

 Pavlica, žensko osebno ime
 Pavlica, priimek več znanih ljudi 
 Pavlica, naselje v občini Ilirska Bistrica
 Pavlica, Raška (Srbija)